Caponina pelegrina  — вид мелких пауков рода Caponina из семейства . Центральная Америка:  Куба. Длина около 10 мм. 
Вид Caponina pelegrina был впервые описан в 1940 году американским арахнологом профессором Элизабетой Брайант (Elizabeth B. Bryant, 1875—1953). Таксон Caponina pelegrina включён в состав рода Caponina Simon, 1891 вместе с Caponina longipes, Caponina cajabamba, Caponina chilensis, Caponina chinacota и другими видами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Caponina pelegrina .
 World Spider Catalog : Caponina pelegrina Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Caponina
Животные, описанные в 1940 году
Паукообразные Центральной Америки
Эндемики Кубы